Гира (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гира, Адама (род. 1988) — буркинийский футболист, полузащитник.
 Гира, Альдо (1920—1991) — итальянский пловец и ватерполист, олимпийский чемпион 1948 года.
 Гира, Людас (Людас Константинович Гира; 1884—1946) — литовский поэт, литературный критик, драматург, публицист, переводчик, общественный деятель.
 Сириос-Гира, Витаутас (1911—1997) — литовский поэт, прозаик, переводчик; сын писателя Людаса Гиры.
 См. также 
 Гир
 Гири (значения)